Электрофон — многозначное слово:

 Электрофон — музыкальный инструмент, относящийся к классу электрофонов (электромузыкальных инструментов).
 Электрофон — устройство для проигрывания грампластинок с усилителем звукового сигнала.